Да́рья Серге́евна Пикалова (до замужества — Стука́лова; род. 22 августа 1994 года, Воронеж, Россия) — российская пловчиха — паралимпийка. Многократный призёр Паралимпийских игр 2012 в Лондоне, 7-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, трёхкратный серебряный призёр чемпионата Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения (2012).

Биография 
Родилась 22 августа 1994 года в Воронеже. Плаванием занимается с детства. В 2012 году окончила среднюю школу № 9 города Воронежа. Тренируется в ГБОУ ВО «СДЮСШОРИ» в городе Воронеже под руководством заслуженного тренера России Сергея Стукалова. На чемпионате мира по плаванию 2013 в Монреале выиграла пять золотых медалей и одну серебряную, была признана лучшей спортсменкой чемпионата. Принимала участие в воронежском этапе Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014». Студентка ВГИФК.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2012) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2012)
 «Лучший спортсмен года» гор. Воронежа (2012)
 Премия «Возвращение в жизнь» (2013)

Примечания

Ссылки 
 Дарья Пикалова
 Профиль на сайте IPC

Пловцы России
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию (МПК)
Выпускники Воронежского института физической культуры